Марена — персонаж слов'янських вірувань, богиня Нави, темної ночі, страшних сновидінь, привидів, хвороб (мору), смерті
 Марена — рід риб родини коропових
 Марена — багатолітня трав'яниста рослина, вид родини маренові
 Марена — село, община Кавадарці, Вардарський регіон, Північна Македонія

Посилання 
   // Фармацевтична енциклопедія